Sakata může být: (pokud jde o japonské proprium, může být zapsáno různými kandži, například: 坂田, 酒田, 佐潟, 佐方, 阪田, ovšem tyto kombinace kandži mohou mít i jiná čtení, například Sakada, Sagata, Banda, Handen, Sakeda) 
 Název územní administrativní jednotky v Japonsku
 Okres Sakata (prefektura Šiga, zaniklý) (坂田郡 – [Sakata-gun]) – v roce 1971 začleněn do města Ibuki (伊吹町), které samo bylo v roce 2005 přivtěleno do města Maibara (米原); na jeho území byla i vesnice jménem Sakata-mura (坂田村).
 Název sídla v Japonsku
 Sakata (Jamagata) (酒田市) – japonské město v prefektuře Jamagata
 Sakata (Himedži) (坂田町 [Sakata-mači] – čtvrť města Himedži (姫路) v prefektuře Hjógo
 Sakata (Inazawa) (坂田町 [Sakata-čó] – čtvrť města Inazawa v prefektuře Aiči
 Sakata (Jamaga) (坂田 – část města Jamaga (山鹿) v prefektuře Kumamoto
 Sakata (Jazu) (坂田) – čtvrť městysu Jazu-čó (八頭町) v okrese Jazu (八頭) v prefektuře Tottori
 Sakata (Jokošibahikari) (坂田) – čtvrť městysu Jokošibahikari-mači (横芝光町) v okrese Sanbu (山武) v prefektuře Čiba
 Sakata (Niigata) (坂田) – čtvrť v městském obvodu Niši-ku města Niigata (新潟市) ve stejnojmenné prefektuře
 Sakata (Okegawa) (坂田 – část města Okegawa (桶川) v prefektuře Saitama
 Sakata (Tadami) (坂田) – čtvrť městysu Tadami-mači (只見町) v okrese Minamiaizu (南会津) v prefektuře Fukušima v Japonsku
 Sakata (Tagami) (坂田) – čtvrť městysu Tagami-mači (田上町) v okrese Minamikanbara (南蒲原) v prefektuře Niigata
 Sakata (Takahama) (坂田) – čtvrť městysu Takahama-čó (高浜町) v okrese Ói (大飯) v prefektuře Fukui
 Sakata (酒田村 – Sakata-mura) – bývalá vesnice v prefektuře Kanagawa, nyní součást městysu Kaisei-mači (開成町) v okrese Ašigarakami (足柄上)

 Název jiného zeměpisného objektu
 Sakata (佐潟) – laguna na území města Niigata (新潟市)
 Hrad Sakata (坂田城) – hrad v Sakatě, v okrese Sanbu (山武) v prefektuře Čiba
 Sakatajama – hora Sakata (坂田山) v katastru městysu Óiso-mači (大磯町), v okrese Naka (中) v prefektuře Kanagawa, výška 111 m n. m.
 Hora Sakata (Malawi) – hora v okrese Zomba, Malawi, Afrika, 818 m n. m.
 Rybník Sakata (u hradu Sakata, vzniklý přehrazením řeky Kurijamagawa (rameno řeky Tone)), retenční/vyrovnávací nádrž
 Sakata (Kongo) – řeka v povodí Kongo, tekoucí v Demokratické republice Kongo
 Sakata (řeka, Zambie) – řeka v Zambii, Afrika
 Sakata (řeka, Gambie) – řeka v Gambii, Prefektura Mali, v povodí řeky Gambie,  Afrika

 Příjmení
 Ai Sakata (坂田 愛, * 1974) – japonská stolní tenistka
 Ajumi Sakata (酒田 歩, * 1985) – japonský kreslíř mangy
 Akihiro Sakata (阪田 章裕, * 1984) – japonský fotbalista
 Akira Sakata (坂田, * 1945) – japonský jazzový saxofonista
 Daisuke Sakata (坂田 大輔, * 1983) – japonský fotbalista
 Džundži Sakata (坂田 淳二, * 1974) – japonský hokejista
 Eio Sakata (坂田 栄男, 1920 – 2010) – japonský profesionální hráč go (9. dan)
 Eizó Sakata (坂田 英三, * 1954) – francouzský malíř/grafik japonského původu
 Gintoki Sakata (坂田 銀時) – fiktivní postava z mangy
 Harold Sakata – americký profesionální olympijský zápasník japonského původu, původním jménem Tošijuki Sakata (坂田 敏行)
 Jeanne Sakata – americká filmová a televizní herečka
 Jošihiro Sakata (坂田 好弘, * 1942) bývalý japonský hráč rugby, nyní činovník jap. organizace rugby
 Jošio Sakata (坂田 吉雄, 1906 – 2000) – japonský historik
 Jumiko Sakata (阪田 由美子, * 1958) – japonská překladatelka z francouzštiny (romány, non-fiction)
 Kacuzó Sakata (阪田 勝三, 1915 – 2010) – japonský literární vědec (anglo-americká literatura)
 Kazuo Sakata (坂田 一男, 1889 – 1956) – japonský malíř-kubista 
 Kazuto Sakata (坂田 和人, * 1966) – japonský závodní motocyklista
 Lenn Sakata (* 1954) – americký profesionální baseballista
 Masaaki Sakata (坂田 正彰, * 1972) – japonský rugbista
 Masahiro Sakata (阪田 雅裕, * 1943) – japonský byrokrat ministerstva financí, advokát
 Megumi Sakata (坂田 恵, * 1971) – japonská fotbalistka
 Mikage Sakata (坂田 美影, * 1981) – japonská herečka, AV-idol (porno)
 Minoru Sakata (坂田 稔, 1902 – 1974) – japonský fotograf
 Rikako Sakata (坂田 梨香子, * 1993) – japonská herečka a modelka, přidružená k Ever Green Entertainment Co., Ltd.
 Rjó Sakata (坂田 遼, * 1986) – profesionální japonský baseballista
 Rjóta Sakata (坂田 良太, * 1992) – japonský fotbalista
 Sankiči Sakata (阪田 三𠮷, 1870 – 1946) – japonský hráč a teoretik japonského šachu (šógi)
 Seizó Sakata (阪田 誠造, 1928 – 2016) – japonský architekt
 Šóiči Sakata (坂田 昌一, 1911 – 1970) – japonský teoretický fyzik
 Takefumi Sakata (坂田 健史, * 1980) – japonský boxer
 Tódžúró Sakata (坂田 藤十郎) – klan/rodina herců kabuki (Kjóto, Ósaka)
 Tóiči Sakata (坂田 東一, * 1948) – japonský vědec a diplomat, zplnomocněný velvyslanec Japonska na Ukrajině v letech 2011 – 2014
 Tomoki Sakata (阪田 知樹, * 1993) – japonský klavírní virtuóz
 Tošio Sakata (坂田 利夫, * 1941) – japonský komik
 Wataru Sakata (坂田 亘, * 1973) – japonský profesionální zápasník a zápasník smíšených bojových umění

 jiné
 Sakata, jméno národa a jejich řeči (jazyka) ze skupiny bantuských jazyků v Kongu, Afrika